LIFE og Life kan have følgende betydninger:

Musik, film og medier

Tidsskrifter mm 
 LIFE – et amerikansk magasin

Musik 
 Life (plademærke) - et label under pladeselskabet Sonet
 Life Records - Et malaysisk pladeselskab
 Life (band) - et britisk band
 Life (Dope-album) – et album af det amerikanske band Dope
 Life (KRS-One-album) - et album af KRS-One
 Life (Sizzla-album) - et album af Sizzla
 Life (Sly and the Family Stone-album) - et album af Sly and the Family Stone
 Life (Thin Lizzy-album) - et album af Thin Lizzy
 Life (Neil Young-album) - et album af Neil Young & Crazy Horse
 Life (Tose Proeski-sang) - en sang fremført af makedoniens Tose Proeski ved ESC 2004
 Life (Elvis-sang) - en sang fremført af Elvis Presley

Film og tv 
 Life (amerikansk tv-serie) - en amerikansk tv-serie fra 2007-09
 Life (film fra 1920), en amerikansk stumfilm
 Life (film fra 1999) – en amerikansk komediefilm med bl.a. Eddie Murphy
 Life (film fra 2017) - en amerikansk science-fiction horror film

Andet 
 LIFE – den daglige betegnelse og forkortelse for Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet
 LIFE+ – EU's støtteprogram for natur og miljø.
 Life and Work – en økumenisk bevægelse i 1920'erne med den svenske ærkebiskop Nathan Söderblom som drivkraft
 Life (Racingteam) - et racingteam
 LIFE (Læringscentret) - naturfagslæringscenter, udarbejdet og finansieret af Novo Nordisk Fonden